João Lencio (Arceburgo, 29 de março de 1938), mais conhecido pelo seu nome artístico Mococa, é um cantor e compositor brasileiro.

Discografia
 1986 - Orelhão Azul
 1987 - Camisa Branca 
 1990 - Por Ela
 1995 - Mococa e Paraíso
 1998 - Mococa e Paraíso
 2000 - Terceiro Milênio
 2002 - Terra Tombada
 2003 - Bandeira do Divino
 2006 - Mococa e Paraíso
 2006 - Licor de Amor
 2006 - Saco de Ouro
 2007 - Mococa e Paraíso
 2009 - Mococa e Paraíso - 20 Grandes Sucessos
 2010 - Caipira Brucutu
 2011 - As 20 Mais de Mococa e Paraíso
 2013 - Deus Não Drome

Ligações externas
 
 Boa Música Brasileira - Mococa e Paraíso
 Mococa e Paraíso no iTunes

Naturais de Arceburgo
Nascidos em 1939
Cantores de música sertaneja
Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais